|-
| 119001 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119002 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119003 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119004 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119005 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119006 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119007 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119008 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119009 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119010 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119011 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119012 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119013 - || || 22 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119014 - || || 28 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 119015 - || || 23 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119016 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119017 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119018 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119019 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119020 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119021 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119022 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119023 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119024 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119025 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119026 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119027 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119028 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119029 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119030 - || || 16 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 119031 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119032 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119033 - || || 13 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119034 - || 2001 FR || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119035 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119036 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119037 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119038 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119039 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119040 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119041 - || || 24 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119042 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119043 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119044 - || || 18 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119045 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119046 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119047 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119048 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119049 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119050 - || || 27 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119051 - || || 14 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119052 - || 2001 KZ || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119053 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119054 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119055 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119056 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119057 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119058 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119059 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119060 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119061 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119062 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119063 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119064 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119065 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119066 - || || 23 de maig, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119067 - || || 23 de maig, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119068 - || || 23 de maig, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119069 - || || 23 de maig, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119070 - || || 23 de maig, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119071 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119072 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119073 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119074 - || || 11 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119075 - || || 11 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119076 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119077 - || || 16 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119078 - || || 19 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119079 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119080 - || || 24 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119081 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119082 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119083 - || || 15 de juliol, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 119084 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119085 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119086 - || || 12 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119087 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119088 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119089 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119090 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119091 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119092 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119093 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119094 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119095 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119096 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119097 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119098 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119099 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119100 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
9